Dario Varotari il Vecchio (1539-1596) – pittore e architetto italiano
 Dario Varotari il Giovane (metà Seicento) – pittore, incisore e poeta italiano, nipote del precedente